Rzut dyskiem kobiet był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas X Mistrzostw Europy w Helsinkach. Kwalifikacje zostały rozegrane 11 sierpnia, a finał 12 sierpnia 1971. Zwyciężczynią tej konkurencji została reprezentantka Związku Radzieckiego Faina Mielnik, która w finale ustanowiła rekord świata wynikiem 64,22 m. W rywalizacji wzięło udział szesnaście zawodniczek z siedmiu reprezentacji.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Minimum wynosiło 55,00 m.

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut dyskiem kobiet